Зиглер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зиглер фон Эберсвальд, Ида Генриховна (сценический псевдоним — Ида Орлова; 1889—1945) — российская и австрийская актриса театра и немого кино.
 Зиглер, Маккензи (род. 2004) — американская танцовщица, модель, актриса и певица.
 Зиглер, Мэдди (род. 2002) — американская танцовщица, актриса и модель.
 Зиглер, Тоби (род. 1972) — английский художник.
 См. также 
 Сиглер
 Циглер